Orquesta típica puede referirse a:

Un conjunto musical dedicado al tango o la música popular cubana.
Un documental dirigido por Nicolás Entel.